Larisa o Larissa (; menys sovint, ) és un topònim referit a diversos llocs de l'antiga Grècia que té origen pre-grec o pelàsgic, usat per anomenar una ciutadella. Posteriorment també ha estat emprat com a prenom femení, en grec i també en altres llengües.

Noms de lloc:
 Làrissa, ciutat de Grècia, capital de l'antiga Prefectura de Làrissa i de l'actual Unitat perifèrica de Làrissa, i de la Perifèria de Tessàlia
 AE Làrissa 1964, club de futbol grec de la ciutat de Làrissa
 PAE Apóllon Làrissa, club de futbol grec de la ciutat de Làrissa
 (1162) Làrissa, asteroide metàl·lic del cinturó d'asteroides, anomenat en referència a la ciutat de Làrissa
 Larisa Fricònida, ciutat de l'antiga Grècia de la regió de l'Eòlida, a l'Àsia Menor
 Larisa (Argos), nom que rebia l'antiga ciutadella d'Argos, al Peloponnès
 Larisa Cremaste, ciutat de l'antiga Grècia de la regió de la Ftiòtida, a Tessàlia
 Larisa, ciutat de l'antiga Grècia a la regió de Mísia, a l'Àsia Menor
 Larisa, ciutat de l'antiga Grècia a la regió de Jònia, a l'Àsia Menor
 Larisa de Síria, antiga ciutat de Síria corresponent amb l'actual Xaizar
 Larisa d'Assíria, antiga ciutat a la riba del Tigris corresponent amb l'antiga Nimrud
Personatges:
 Larissa, personatge de la mitologia grega, heroïna epònima de les diverses poblacions anomenades Larisa, principalment la ciutadella d'Argos i la població de Tessàlia. Sovint és considerada filla de Pelasg, però també de vegades mare d'aquest, fruit de la seva unió amb Zeus o amb Posidó.
 Larissa, satèl·lit del planeta Neptú
 Santa Larissa, màrtir cristiana del , morta a Crimea en temps del rei Atanaric. És venerada per l'església grega i l'església russa el 26 de març.
 Larissa Belova (Unió Soviètica, 1923 - 1998), mineralogista soviètica
 Larissaïta, mineral de la classe dels òxids anomenat en referència a Larissa Belova
 Larissa Bogoraz (Khàrkiv, 1929 - Moscou, 2004), lingüista soviètica
 Larissa Bonfante (Nàpols, 1931 - Nova York, 2019), filòloga clàssica italoamericana
 Larissa Latínina (Kherson, 1934), exgimnasta artística soviètica
 Larisa Shepitko (Bakhmut, 1938), directora de cinema soviètica
 Larissa Viktorova (Sant Petersburg), 1943), exnedadora soviètica
 Larissa Berguen (Astanà, 1949), exjugadora de voleibol
 Larissa Mikhaltsova (Ucraïna, 1952), músic i model ucraïnesa
 Larissa Kàrlova (Kíiv, 1958), exjugadora d'handbol soviètica
 Larissa Lazútina (Kondopoga, 1965), exesquiadora de fons russa
 Larissa França (Cachoeiro de Itapemirim, 1982), jugadora de voleibol brasilera
 Larissa Pankova (Semei, 1991), ciclista russa
 Larisa Iordache (Bucarest, 1996), gimnasta artística romanesa
 Larissa Manoela (Guarapuava, 2000), actriu brasilera

Referències